Феодо́сьев (Феодо́сьева) — русская фамилия. Известные носители:
 Феодосьев, Борис — советский актёр, отец Владимира Сошальского (Феодосьева).
 Феодосьев, Борис Петрович (1885—19??) — советский военно-морской деятель.
 Феодосьев, Владимир Борисович (Сошальский; 1929—2007) —  советский и российский актёр.
 Феодосьев, Всеволод Иванович (1916—1991) — советский учёный, Герой Социалистического Труда.
 Феодосьев, Николай Андреевич (в монашестве Николай; 1893—1972) — епископ Русской православной церкви, епископ Чебоксарский и Чувашский.
 Феодосьев, Сергей Григорьевич (1880—1937) — государственный контролер Российской империи в 1916—1917 годах, камергер.

См. также 
 Федосеев
 Феодосиев, Николай Иванович (в монашестве Феодосий; 1864—1942) — епископ Польской и Русской православных церквей.